Місія — роль, яку надає собі організація в суспільстві або ставить перед собою індивідуальна особистість. Місія — це високе призначення, відповідальна роль.
 Місія — британський кінофільм, лауреат Оскара, Золотого глобуса та Канн
 Місія організації
 Християнська місія
 Дипломатична місія
 Космічна місія
 Місія населеного пункту
 Ігрова місія (у комп'ютерних іграх) — ігрова мапа, що має задані початкові умови та умови перемоги.
 Місія підприємницької діяльності — задоволення потреб споживачів.

Див. також 
 Месія
 Мішен

Посилання 
 Місія  //